Trevor Carrick, född 4 juli 1994 i Stoufville, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Carolina Hurricanes och spelar för deras primära samarbetspartner Charlotte Checkers i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivå för Mississauga St. Michael's Majors/Steelheads och Sudbury Wolves i Ontario Hockey League (OHL).

Carrick draftades i fjärde rundan i 2012 års draft av Carolina Hurricanes som 115:e spelare totalt.

Han är yngre bror till ishockeyspelaren Sam Carrick, som är kontrakterad till Toronto Maple Leafs och spelar för deras primära samarbetspartner Toronto Marlies i AHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Trevor Carrick NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Trevor Carrick hockey statistics and profile at hockeydb.com
Trevor Carrick – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Carolina Hurricanes
Spelare i Charlotte Checkers (2010–)
Spelare i Mississauga St. Michael's Majors
Spelare i Mississauga Steelheads
Spelare i Sudbury Wolves
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare valda av Carolina Hurricanes i NHL Entry Draft